Слоун Стівенс була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру.

Лорен Девіс виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Ану Конюх з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

ASB Classic, жінки, одиночний розряд
2017